Липненська сільська рада — Волинська область, Ківерцівський район
 Липненська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Любарський район